Павлики — топоним:

Польша 
  — село в гмине Нидзица Нидзицкого повята Варминско-Мазурского воеводства.

Украина 
 Павлики — село в Золочевском районе Львовской области.
 Павлики — село в Кременчугском районе Полтавской области.